Solferino – comune italiano della Lombardia
 Solferino – cacciatorpediniere e successivamente torpediniera della Regia Marina
 Solferino – casa editrice italiana
 Solférino – comune francese dell'Aquitania
 Solférino – nave corazzata, appartenente alla classe Magenta, in servizio con la Marine nationale
 Solférino – stazione della metropolitana di Parigi
 Battaglia di Solferino – battaglia della Seconda guerra di indipendenza, combattuta tra Impero francese e Impero austriaco
 Canarino solferino – uccello africano della famiglia dei Fringillidi
 Duca di Solferino – titolo nobiliare spagnolo creato nel 1717 dal re Filippo V a favore di Francesco Gonzaga
 Ponte Solferino – ponte sull'Arno del comune di Pisa
 Signoria di Solferino – signoria lombarda
 Terrazza Solferino – architettura di Torino
 Torre Solferino o Casa Alta – edificio residenziale multipiano di Torino

Pagine correlate 
 Piazza Solferino